Het Corus-toernooi van 2006 vond plaats van 14 januari tot en met 29 januari in Wijk aan Zee.

Eindstand A Groep

Eindstand B Groep

Eindstand C Groep

Externe link 
 Alle uitslagen uit 2006 (Toernooiwebsite)

Tata Steel-toernooi
Schaken in 2006